Treći rang nogometnog prvanstva Jugoslavije u sezoni 1973./74. su činile republičke lige

Hrvatska liga 

Također i pod nazivima Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga.

 Izvori:  
 Narona / Neretva

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Rudar Ljubija 1928-1992

Crna Gora

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

1973-74
 3